Nordli kan syfta på:

Nordli, Lierne – en ort i Lierne kommun, Norge
Odvar Nordli (1927–2018) – en norsk politiker för Arbeiderpartiet